Miejscowości w USA:
 Baileyton – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Cullman
 Baileyton – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Greene